Reach Out — может означать:

 Альбомы
  — альбом американского вокального квартета The Four Tops.
  — альбом Хэнка Мобли.

 Песни, синглы
  — песня американской рок-группы Cheap Trick.
  — песня Хилари Дафф